Коре́ла ( — кукушкин пролив,  — кукушкин остров) — каменная крепость в городе Приозерске, на острове реки Вуоксы, сыгравшая значительную роль в истории Карельского перешейка и допетровской России. Сохранившиеся помещения крепости в настоящее время занимает историко-краеведческий музей «Крепость Корела».

История 
Средневековая Корела была самым северо-западным городом Руси. Крепость была заложена на рубеже XIII и XIV веков новгородцами на острове реки Узерве (Вуоксы) для защиты северо-западных рубежей республики от шведов. Деревянные стены 1310 года постройки через 50 лет погибли в пожаре настолько сильном, что «городчане только душами осташася». В XIV веке Корела занимала площадь в 6 тысяч м², состояла из сотни бревенчатых домов, а ее население состояло из 300 человек. Население города занималось земледелием и рыболовством, а также исповедовало христианство .

По сообщению летописи Авраамки, в 1364 году, при восстановлении крепости после пожара, в ней появилось первое каменное сооружение: «в Корельском городке посадник Яков поставил костёр каменный». Долгое время бытовало мнение, что эта круглая в плане башня сохранилась до наших пор. Однако проведённые А. Н. Кирпичниковым в 1970-х годах раскопки показали, что единственная существующая на территории детинца башня — постройка шведского времени, которая может быть датирована 2-й половиной XVI века. C 1330-х Корела управлялась литовскими княжичами Наримунтом и Патрикеем.

Во время Ливонской войны, в 1580 году, обветшавший детинец был захвачен шведами, которые отстроили его заново. По Тявзинскому миру 1595 года крепость вернулась к России.

Царь Василий Шуйский пообещал Корелу с уездом шведскому военачальнику Делагарди за помощь в усмирении Смуты (за предоставление шведских войск и наемников в ходе похода Делагарди) по договору, подписанному со шведами в феврале 1609 года в Выборге. Тем не менее, местное население отказывалось признавать условия договора 1609 года, и в итоге шведам пришлось силой подчинить себе крепость. В отсутствие регулярных войск, для защиты Корелы было собрано ополчение из местного населения. На защиту крепости встали 2000 ополченцев и 500 стрельцов под командованием воевод И. М. Пушкина, А. Безобразова, В. Абрамова и епископа Сильвестра. С сентября 1610 года по март 1611 года продолжалась осада крепости войсками Делагарди, завершившаяся полным истощением сил защитников и сдачей Корелы. В живых после осады осталось около 100 защитников крепости, ушедших в русские земли.

В результате, на протяжении столетия, с 1611 по 1710 годы, крепость оставалась шведской и именовалась Кексгольм.

В 1710 году, во время Северной войны, крепость была отвоёвана у шведов, а к окончанию Русско-шведской войны 1808—1809 годов утратила своё приграничное значение.

В XVIII—XIX веках служила тюрьмой для политзаключённых (в частности, здесь содержались семья Емельяна Пугачёва и декабристы).

К концу XIX века Кексгольм был провинциальным городком в составе автономного Великого Княжества Финляндского. С декабря 1917 года он был переименован в Кякисалми. В составе Финляндии город пережил экономический подъём: активно развивалось железнодорожное сообщение с финскими и российскими городами, создавались новые лесопильные заводы, а также крупный целлюлозный завод Вальдгофа. К декабрю 1930 года в центре города была воздвигнута величественная лютеранская кирха.

19 марта 1940 года, после окончания «Зимней войны», город и окружающая территория вошли в состав СССР. Через два месяца после начала Великой Отечественной войны, 21 августа 1941 года, Кякисалми снова стал финским. 24 сентября 1944 года советские войска окончательно заняли город.

Летом 1948 года были начаты раскопки на территории старой крепости. В октябре этого же года Кякисалми переименовали в Приозерск. С августа 1960 года начинаются работы по реставрации крепости Корела, а с 17 июня 1962 года начинается история этой крепости как историко-краеведческого музея. 25 июля 1988 года Кексгольмский герб 1788 года был утверждён в качестве герба Приозерска.

Архитектура 

На планах и гравюрах XVII—XVIII веков крепость Кексгольм изображалась как однобашенная. Сохранившаяся невысокая (8 метров) круглая башня — воротная, двухъярусная, с заложенными впоследствии огнестрельными печурами. Стены башни очень толстые (4 метра в нижнем ярусе), что свидетельствует о том, что ко времени строительства огнестрельная фортификация была уже весьма развита. Такие башни строились в Шведском королевстве саксонскими мастерами с начала 1540-х годов.

В кинематографе 
 В октябре 1996 года у стен крепости Корела снимались эпизоды кинофильма режиссёра Алексея Балабанова «Брат».

См. также 
 Безымянный (1750—1760-е (?) — 1810—1820-е (?)) — заключённый тюрьмы в крепости Кексгольм, содержавшийся в атмосфере строгой тайны, освобождён императором Александром I.

Примечания

Ссылки 
 Кирпичников А. Н. Башня посадника Якова в средневековой Кореле.
 Описание, план, изображения крепости // Специализированный сайт «Северные крепости».

Русские оборонительные сооружения XVI века

Крепости, построенные в XIV веке
Крепости Российской империи
Крепости Ленинградской области
Музеи Ленинградской области
Археологические объекты Ленинградской области
Краеведческие музеи России
Города из Списка русских городов дальних и ближних
История Карелии
Карельский перешеек
Здания и сооружения Приозерска
Водская пятина